Номура (野村 «село в полі», 野村 «село в глухомані») — японське прізвище.

Відомі носії 
  (1919–2005) — японський кінорежисер.
 Номура Тадахіро (1974) — японський дзюдоїст.
 Номура Тосіро (1954) — японський астроном.
 Номура Тецуя (1970) — японський ігровий дизайнер та художник.

Інше 
 6559 Номура — астероїд головного поясу.